Дюъл може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Дюъл (окръг, Небраска)
 Дюъл (окръг, Южна Дакота)